Schalker Teich steht für folgende Talsperren im Landkreis Goslar, Niedersachsen:

 Oberer Schalker Teich
 Unterer Schalker Teich